Федотково— деревня в Смоленской области России, в Тёмкинском районе. Население — 134 жителя (2007 год). Расположена в восточной части области в 16 км к юго-западу от Тёмкина на правом берегу реки Угры. 
Входит в состав Медведевского сельского поселения.

Экономика 
Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Власовская муниципальная основная общеобразовательная школа.

Достопримечательности 
Комплекс памятников археологии:
 Стоянка эпохи неолита в 700 м к северу на правом берегу реки Угра. 
 Городище «Попов городок» в 1 км южнее деревни. В середине 1-го тысячелетия до н.э. было заселено племенами днепро-двинской культуры, в начале нашей эры использовалось племенами позднедьяковской культуры, а впоследствии мощинскими племенами. В XII – XIV веках использовалось древнерусским населением. Часть находок из городища хранится в Вяземском музее. 
 Древнерусское селище севернее «Попова городка». 
 Городище «Будаев городок» в 3 км от деревни на правом берегу реки Щитовка. В конце 1-го тысячелетия до н.э. было заселено племенами днепро-двинской культуры. 
 Древнерусское селище на окраине деревни.
 32 шаровидных кургана на территории деревни. Часть разрушена.
 Курган высотой 1,9 м в 500 м юго-восточнее деревни.
 2 кургана высотой до 2 в 0,5 км к северо-востоку от деревни.

Ссылки 
 Федотково/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Тёмкинского района